La France se porte officiellement candidate en 2016 pour l'Exposition Universelle de 2025. Le projet, soutenu par le Président Hollande et le Premier ministre Valls, a pour thème la connaissance à partager, la planète à protéger. Son retrait est annoncé en janvier 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe évoquant un risque financier.

Approbation du projet 
La France est le premier pays à s'être déclaré intéressé par l'organisation de l'Expo en présentant la candidature du Grand Paris.

Le projet reçoit l'approbation de François Hollande, Président de la République Française, le .

Comité de candidature 
Le comité de candidature s'est constitué en GIP dont la présidence a été confiée à Pascal Lamy, délégué interministériel. Son budget de 25 millions d’euros est réparti entre l'État (30%), la Ville de Paris (10%), le Grand Paris (10%), la Région Ile-de-France (10%) et EXPOFRANCE 2025 qui rassemble des mécènes et des entreprises donatrices. Le thème est  « La connaissance à partager, la planète à protéger ». Le GIP est dissous par arrêté du .

Sites candidats 
Sept sites franciliens (), répartis dans cinq collectivités différentes, ont fait acte de candidature pour accueillir l'événement:
 Site de Paris-Saclay (Essonne)
 Sites Bords de Seine/Bords de Marne et Sénia (Val-de-Marne)
 Site du Triangle de Gonesse (Val-d'Oise)
 Sites Erable et La Motte (Val d'Europe)
 La Plaine de l'Ourcq (Est Ensemble)

Conseil d'administration 
Le Conseil d’administration ou « Conseil des fondateurs » comprend les initiateurs du projet, il est chargé de préparer la candidature française :
 Jean-Christophe Fromantin, Président d’EXPOFRANCE 2025 Député des Hauts-de-Seine ;

 Christian de Boissieu, Professeur d’économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

 Sylvain Orebi, PDG de Kusmi Tea ;

 Christophe Aulnette , Chef d’entreprise

 Patrick Gautrat , Ancien Ambassadeur de France ; 

 Martin Bouygues , PDG Groupe Bouygues ;

 Anne-Sophie Bordry, Experte stratégie Internet et réseaux sociaux ;

 Hervé Brossard, Président d’Omnicom Media Group ;

 Luc Carvounas, Sénateur du Val-de-Marne ;

 Elie Chouraqui, Réalisateur et metteur en scène ;

 Christian Courtin-Clarins, Président du Conseil de surveillance de Clarins ;

 Véronique de Chanterac-Lamielle, Présidente du Conseil d’orientation du CNED ;

 Philippe Houzé, PDG Groupe Galeries Lafayette;

 Anne Hidalgo, Maire de Paris;

 Bruno Le Roux, Député de Seine-Saint-Denis ;

 Bruno Retailleau, Sénateur de la Vendée ;

 Vanessa Scherrer, Sciences Po, Vice-Présidente École Internationale des Affaires de Paris (PSIA) ;

 Jean-Pierre Lafon, Ambassadeur de France, Président honoraire du BIE ;

 Jean-Marc Liduena , Associé chez Deloitte, Président de l’association INSEAD Alumni ;

 Florence Pinot de Villechenon, Professeur-chercheur à ESCP Europe.

Retrait du projet 
Le 12 juillet 2017, le site de Paris-Saclay est choisi par le gouvernement pour accueillir l'exposition universelle.

Cependant, le  20 janvier 2018, le Premier ministre Édouard Philippe annonce le retrait de la candidature de la France en raison du manque de garanties financières.

Notes et références 

Salon ou exposition à Paris